Гій — українське прізвище.

 Олександр Гій (*1963) — український футболіст і тренер.
 Юрій Гій (*1962) — український футболіст і тренер.

Українські прізвища